Шампиньо́н () — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (). Русское название «шампиньон» происходит от , означающего просто «гриб». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

Описание 
 Плодовые тела различных размеров — от 3—5 (Agaricus comtulus) до 20—25 см (Agaricus arvensis).
 Шляпка массивная, плотная, сначала округлая, с возрастом становится всё более плоской. Поверхность гладкая, либо покрыта тёмными чешуйками; цвет — от белого до буроватого и коричневого.
 Пластинки свободные, вначале белые, затем темнеют, изменяя окраску от розоватого до почти чёрного цвета, что обусловлено изменением окраски спор. По этому признаку шампиньоны легко отличить от похожих на них ядовитых грибов рода Amanita, у которых в течение всей жизни плодового тела пластинки и споры остаются белыми, либо желтоватыми.
 Ножка центральная, ровная, плотная, реже  рыхлая или полая внутри. Всегда имеется частное покрывало, оставляющее на ножке хорошо заметное одно- или двухслойное кольцо.
 Мякоть — различных оттенков белого цвета. На воздухе часто приобретает желтоватый или красноватый оттенок. Обычно имеет выраженный «грибной» либо «анисовый» запах.

Распространение и экология 
Все шампиньоны — сапротрофы, и произрастают, в основном, на унавоженной почве, на богатом органикой лесном и луговом перегное, встречаются на коре отмерших деревьев и на муравейниках. По приуроченности к определённым типам субстрата представителей рода Agaricus подразделяют на 5 групп: растущие только в лесах (A. silvaticus, A. silvicola); почвенные сапротрофы открытых безрастительных пространств (A. bisporus, A. bitorquis, A. subperonatus); гербофилы, произрастающие только среди травы (A. campester, A. augustus и др.); растущие на открытых пространствах среди травы и в лесах (A. arvensis, A. comtulus и др.); пустынные виды, в том числе галофиты (A. bernardii, A. tabularis).
Наибольшее видовое разнообразие шампиньонов наблюдается в степях и лесостепях Евразии, в прериях, пампасах, на лугах и открытых пространствах Австралии и Африки.

Хозяйственное значение 
Род  имеет большое хозяйственное значение. Небольшое число представителей можно назвать токсичными, либо неудобоваримыми — такие, как  или . Все остальные виды пригодны в пищу, а  культивируется в промышленных масштабах, значительно реже выращивается .

Шампиньон является самым популярным культивируемым грибом в мире. На его долю приходится 37,2% от общего объёма производства. Также этот гриб является самым популярным в России — здесь его доля составляет около 73%. Валовый сбор шампиньонов на территории РФ в 2015 году составил около 10,4 тысяч тонн.

В шампиньонах содержатся 20 аминокислот, в том числе все незаменимые для человека:  метионин, цистеин, цистин, триптофан, треонин, валин, лизин, фенилаланин.

Из плодовых тел некоторых шампиньонов выделяют антибиотики.

Виды 
Известно около 200 видов шампиньонов.
Полный список см. Виды рода Шампиньон

Пищевые качества 
Некоторые виды, в том числе и съедобные, содержат агаритин.

Примечания

Литература 
 
 
 Громов Н. Г. Шампиньоны. — 2-е изд. — , 1960.
 Фёдоров А. А. Мир растений: в 7 т. — Т. 2: Грибы. — : Просвещение, 1991. — ISBN 5-09-002841-9.
 Hunte W. Champignonanbau im Haupt-und Nebenerwerb, 7 Aufl.,  — Hamb., 1973.

Ссылки 

 

Шампиньоновые
Роды грибов